Васильевка — деревня в Краснинском районе Липецкой области. Входит в состав Александровского сельсовета.

История 
Название своё получила в честь сына местного помещика Василия. Рядом находящиеся деревни — Михайловка и Николаевка — также были названы в честь его сыновей. До начала XX века была селом. В Васильевке была своя церковь и барский дом, принадлежавший когда-то родителям М. Ю. Лермонтова. После революции 1917 года всё имущество было роздано, а сам дом со временем развалился. Сейчас можно найти остатки барского сада. Ориентир — водонапорная башня. Около деревни находится старое кладбище. С середины 20-го века молодые люди уезжали из деревни в города и к 1990-м годам постоянное население составляло около 20 человек. На 2009 год в деревне насчитывалось менее 10 постоянно живущих людей.

Интересные факты 
 До революции 1917 года село являлось владением Арсеньевых.
 Во время войны 1941—1945 годов часть населения была призвана для строительства укрепительных сооружений, для предотвращения окружения Курска, а впоследствии эвакуирована до конца войны. Село не было оккупировано. Не все люди вернулись и остались жить на новых местах.
 После войны 1941—1945 жители трудились за трудодни. Заработок деньгами могли получить продавая продукцию, выращенную на своих участках. Либо продукцией ремесла (кружева).
 Местным жителям до 1970-х годов не выдавали паспорта, что затрудняло перемещение по стране или смену места жительства.
 До 1917 г. село имело свою действующую церковь и являлось своеобразным локальным центром владения Арсеньевых. Это деревни Михайловка, Дмитровка, Николаевка. После революции 1917 г. службы были прекращены, а церковь сдана под склад. В настоящее время церковь в сильном запустении.
 Из за особенностей местного ландшафта питьевая вода добывается на глубине более 100 м.
 Основной отток населения произошёл в 1970-х годах. Выросшие дети заканчивали техникумы по различным специальностям и по распределению уезжали в города. Ток перенесли в соседнюю деревню Николаевку. Те кто оставался, переселялись ближе к рабочему месту.

Население

Примечания

Ссылки 
 Васильевка (деревня)

Населённые пункты Краснинского района (Липецкая область)